Вітриченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Вітриченко Олена Ігорівна (. 1976) — українська спортсменка (художня гімнастика); дочка Ніни Вітриченко.
 Вітриченко Ніна Михайлівна (1954-2010) — українська тренерка з художньої гімнастики.